Olausson ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrik Olausson (* 1966), schwedischer Eishockeyspieler

 Niklas Olausson (* 1986), schwedischer Eishockeyspieler